Die Abkürzung R2 steht für:
 Besoldungsgruppe in der Besoldungsordnung R
 Hessischer Radfernweg R2
 Orenburg Airlines, eine russische Fluggesellschaft (als IATA-Code)
 DVD-Regionalcode 2.
 Ora R2, chinesischer Pkw
 Ravon R2, usbekischer Pkw
 Subaru R2, japanischer Pkw
 eine Schnellstraße in der Slowakei, siehe R2 (Slowakei)
 eine Autobahn in Belgien, siehe R2 (Belgien)
 die zweite Generation eines NASA-Roboters, siehe Robonaut

R 2 steht für:
 Reichsstraße 2, Staatsstraße des Deutschen Reiches

R-2 steht für:
 Curtiss R-2, ein US-amerikanisches Militärflugzeug
 der Panzerkampfwagen 35 (t) in rumänischen Diensten
 R-2 (Rakete), eine sowjetische Kurzstreckenrakete
 Junkers Ju 86 R-2, ein im Zweiten Weltkrieg eingesetzter Bomber für sehr große Flughöhen
 Polikarpow R-2, ein Mehrzweckflugzeug der Sowjetunion
Subaru R-2, einen japanischen Pkw

R/2 steht für:
 SAP R/2, eine Unternehmenssoftware von SAP

R2 steht für:
 Bestimmtheitsmaß, ein Maß der Statistik

R2